Кубок Интертото 1962-63 был 2-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В турнире приняли участие 32 клуба, включая и ведущие клубы Франции, Италии, Венгрии и Югославии. Кубок получил «Словнафт», победивший в финале «Падову».

Групповой этап 
Команды были разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде, группы формировались по географическому принципу, но он был более слабо выражен. Победители групп попадали в четвертьфиналы, причём победители групп 'A' играли против победителей групп 'B'.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Единственный матч был сыгран в Падуе.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1962/63 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1962/63 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1962 году
Футбол в Европе в 1963 году